Grüner Teich steht für folgende Gewässer:

 Grüner Teich (Darmstadt)
 Grüner Teich (Tornitz), Barby, Sachsen-Anhalt
 Grüner Teich (Wien)

Siehe auch:
 Grüner See